Gasol es un apellido catalán. Es el apellido de tres hermanos jugadores de baloncesto:
 Pau Gasol (n. 1980), ala-pívot en San Antonio Spurs;
 Marc Gasol (n. 1985), pívot en Memphis Grizzlies;
 Adrià Gasol (n. 1993), jugador de baloncesto, hermano menor de los dos anteriores.